Eastlake peut désigner :

Lieux 

 Eastlake, ville de l'état de Californie, dans le Lake county aux États-Unis,
 Eastlake, ville de l'état de Californie, dans le comté de San Diego aux États-Unis,
 Eastlake, ville de l'état d'Ohio, aux États-Unis,

Personnes 

  (1836-1906), architecte et styliste britannique.
 Charles Lock Eastlake (1793-1865), peintre, historien de l'art et directeur de musée britannique.
 Gwendoline Eastlake-Smith (1883-1941), joueuse de tennis britannique.
Patronyme anglais